She Says – singolo di Howie Day del 2005
She Says – singolo degli Unwritten Law del 2005
She Says – singolo di JJ Lin del 2011